Noss kan have flere betydninger:

 Noss, England
 Noss, Shetland Mainland, Skotland
 Isle of Noss, Shetlandsøerne, Skotland